Miejscowości w Czechach:
 Podlesí – gmina w powiecie Przybram
 Podlesí – gmina w powiecie Uście nad Orlicą
 Podlesí – część miasta Hawierzów w powiecie Karviná

Zobacz też:
 Podlesie